Bartolomeo Vandoni, noto come Ghiandone – pittore italiano
 Claudio Vandoni – allenatore di pallacanestro italiano
 Giuseppe Vandoni – architetto italiano